Sawanna trawiasta – formacja roślinna charakterystyczna dla suchych obszarów międzyzwrotnikowych. Występuje w Afryce i Ameryce Południowej.

Jest to obszar trawiasty z domieszką drzew i krzewów. Bezleśność sawanny jest skutkiem niedostatku opadów.

Ekosystemy, biomy i formacje roślinne